Courbouzon kan syfta på:
 Courbouzon, Jura
 Courbouzon, Loir-et-Cher